IEP steht als Abkürzung für:
 Isoelektrischer Punkt, bestimmter pH-Wert im Bezug auf Aminosäuren
 Inklusions-Exklusions-Prinzip, Prinzip von Inklusion und Exklusion, Berechnung der Mächtigkeit der Vereinigung nicht disjunkter Teilmengen
 Institut für Europäische Politik, Berlin
 Institut d’études politiques, Gruppe vornehmlich politikwissenschaftlich orientierter Hochschuleinrichtungen in Frankreich
 Institute for Economics and Peace, Institut für Wirtschaft und Frieden, US-amerikanisches Forschungsinstitut
 Intelligent Event Processor, Service Engine im Bereich Enterprise Service Bus
 Intercity Express Programme, Beschaffungsprogramm des britischen Verkehrsministeriums für Hochgeschwindigkeitszüge
 Internet Encyclopedia of Philosophy, frei zugängliche Philosophieenzyklopädie
 Intersector Electronic Purse, internationale Bezeichnung für Elektronische Geldbörsen 
 Irisches Pfund, ehemalige Währung in Irland, ISO-4217-Kürzel

Abkürzung